Ulrichschlag steht für:

 Ulrichschlag (Gemeinde Gutenbrunn), Katastralgemeinde der Gemeinde Gutenbrunn im Bezirk Zwettl in Niederösterreich
 Ulrichschlag (Gemeinde Schönbach), Ortsteil von Schönbach, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Ulrichschlag (Gemeinde Waidhofen), Katastralgemeinde der Gemeinde Waidhofen an der Thaya in Niederösterreich